Les records du monde du 400 mètres sont actuellement détenus par le Sud-Africain Wayde van Niekerk avec le temps de , établi le  aux Jeux olympiques d'été de 2016 au Brésil, et par l'Allemande Marita Koch, créditée de  le  lors de la coupe du monde des nations de Canberra, en Australie.

Le premier record du monde du  homologué par World Athletics est celui de l'Américain Maxie Long en 1900 avec le temps de . Le premier record mondial féminin homologué par l'IAAF est celui de l'Australienne Marlene Mathews en 1957 en .

Les records du monde en salle du  appartiennent à l'Américain Kerron Clement ( le  à Fayetteville) et à la Néerlandaise Femke Bol ( le  à Apeldoorn).

Record du monde masculin

Premiers records 

Le premier record du monde du 400 mètres officiellement reconnu par l'IAAF est celui de l'Américain Maxie Long, vainqueur des Jeux olympiques de 1900, avec son temps de  établi le  à New York, sur une piste en cendrée de  et dans une course disputée sur la distance de  (). Lors des Jeux olympiques de Stockholm, le , son compatriote Charles Reidpath devient champion olympique du  et fixe le nouveau record du monde à . Le , à Cambridge dans le Massachusetts, l'autre américain Ted Meredith, champion olympique du  en 1912, dispute une épreuve sur  et est chronométré en , nouveau record du monde. L'épreuve se déroule sur la piste de l'université Harvard qui comporte une longue ligne droite de , et donc un seul virage pour le . 

La performance de Meredith n'est améliorée qu'en 1928, le  à Palo Alto, lorsque son compatriote Emerson Spencer réalise le temps de . Le , toujours sur la piste de l'Université Stanford de Palo Alto, l'Américain Benjamin Eastman réalise le temps de  sur  et améliore de 6/10 de seconde le record mondial de Spencer, mais favori des Jeux olympiques de 1932, le  à Los Angeles, Eastman est battu de justesse par son compatriote Bill Carr qui établit à cette occasion une nouvelle meilleure marque mondiale sur  en . 

Une nouvelle génération de « quarter milers » émerge aux États-Unis, parmi elle figure Archie Williams qui, le  à Chicago, bat le record du monde de Carr en , et deviendra par la suite champion olympique aux Jeux de 1936 à Berlin. Le , à Francfort-sur-le-Main, sur une piste d'une longueur de , et dans une course ne comportant donc qu'un seul virage, l'Allemand Rudolf Harbig devient le premier non-Américain à améliorer le record mondial du , en établissant le temps de . Le , au cours des championnats des États-Unis de Philadelphie, l'Américain Grover Klemmer égale le record du monde de Rudolf Harbig de  dans une course ne comportant là-aussi qu'un seul virage. 

Après la Seconde Guerre mondiale, le Jamaïcain Herbert McKenley focalise l'attention sur . Le , à Berkeley en Californie, sur , il égale le record du monde de Grover Klemmer de , et porte celui-ci à  moins d'un mois plus tard, le  à Milwaukee au cours des championnats de l'Amateur Athletic Union. Ce record mondial est amélioré le  par son compatriote George Rhoden qui établit le temps de  à Eskilstuna, en Suède. Le , à l'occasion des Jeux panaméricains se déroulant à Mexico, en altitude, l'Américain Louis Jones remporte la médaille d'or et fixe le record du monde du  à . L'année suivante, au cours des sélections olympiques américaines, le  à Los Angeles, Jones l'emporte et retranche 2/10 de seconde à son propre record mondial en parcourant le tour de piste en .

Barrière des 45 secondes 

Le , lors des Jeux olympiques de 1960 disputée au Stade olympique de Rome, l'Américain Otis Davis et l'Allemand Carl Kaufmann se classent respectivement premier et deuxième de la finale et, départagés par la photo-finish, ils établissent tous deux un nouveau record du monde du  en , devenant les premiers athlètes à descendre sous la barrière des 45 secondes. Ce record du monde est égalé le  à Tempe en Arizona par l'Américain Adolph Plummer sur la distance de , puis de nouveau le  par son compatriote Michael Larrabee, qui peu avant son titre de champion olympique en 1964 à Tokyo, réalise  à Los Angeles à l'occasion des sélections olympiques américaines. 

Le , l'Américain Tommie Smith améliore de 4/10 le record du monde du  en parcourant la distance en  à San José sur la première piste en synthétique construite en Californie. L'année suivante, le  lors des sélections olympiques américaines se déroulant à  en Californie, à  d'altitude, les Américains Lee Evans, vainqueur de la course, et Larry James, deuxième, établissent tous deux en finale le temps de  et battent de 4/10 de seconde le record mondial de Tommie Smith. L'IAAF ne retient finalement que la performance de Larry James, Evans ayant utilisé des chaussures à pointes non homologuées. La piste est l'une des premières construite en tartan aux États-Unis.

Sous les 44 secondes : de Lee Evans à Michael Johnson 
Un mois plus tard, le  en finale des Jeux olympiques de 1968, à Mexico en altitude, Lee Evans emporte la médaille d'or du  et porte le record du monde à , soit une amélioration de 3/10 du précédent record de Larry James. Il devient le premier athlète à descendre sous les , et le premier détenteur du record mondial mesuré au chronométrage électronique, avec son temps officiel de .

Le record de Lee Evans n'est amélioré que vingt-ans plus tard, par son compatriote Butch Reynolds, qui après avoir échoué d'un centième de seconde seulement en  lors des sélections olympiques américaines d'Indianapolis (), bat le record du monde le  lors du meeting Weltklasse de Zurich en réalisant le temps de . Placé au couloir 3, il améliore de près de 7/ seconde la performance d'Evans après avoir été chronométré en  dans les derniers  de la course.

Le , en finale des championnats du monde, à Séville en Espagne, l'Américain Michael Johnson, qui détient jusqu’en 2016 le record mondial du , bat le record du monde de Butch Reynolds de 11/100 en parcourant la distance en .

Wayde van Niekerk depuis 2016 
Dix-sept ans plus tard, le , en finale des Jeux olympiques de Rio, placé à l'extérieur au , le Sud-Africain Wayde van Niekerk améliore de 15/100 de  seconde le record du monde de Michael Johnson en établissant le temps de . Le détail par intervalle de course est le suivant :  du départ au ,  du  au ,  du  au , et  du  au 

Le détail par intervalle de course du record du monde de Wayde van Niekerk est le suivant :

Progression 
Records du monde masculins en plein air homologués par l'IAAF :

Record du monde féminin

Historique 

Le premier record du monde féminin homologué par l'IAAF est établi par l'Australienne Marlene Mathews sur  le  à Sydney, en , record égalé par la Néo-Zélandaise Marise Chamberlain moins d'un mois plus tard à Christchurch, puis battu quelques jours plus tard par sa compatriote Nancy Boyle à Sydney en , toujours sur la distance de . Le  à Moscou, sur , la Soviétique Polina Lazareva porte le record à . Le , à Minsk, la Soviétique Mariya Itkina s'empare à son tour du record du monde en établissant le temps , l'améliore le  à Moscou en , avant de le porter à  le  à Krasnodar, performance qu'elle égalera le  à Belgrade en finale des championnats d'Europe. Un mois plus tard, la Nord-coréenne Shin Geum-dan, sur son sol à Pyongyang, devient la nouvelle détentrice du record mondial en , améliorant d' la performance d'Itkina, et devenant la première athlète féminine à descendre sous les 52 secondes. Des doutes sont émis sur la féminité de ces deux athlètes, les premiers tests de féminité n'étant mis en place qu'à partir de 1968.

Le record du monde de Shin Geum-dan est amélioré le  en finale des championnats d'Europe, à Athènes, par les Françaises Nicole Duclos et Colette Besson qui, au coude à coude, terminent respectivement première et deuxième de la course dans le même temps de . Le , lors des Jeux du Commonwealth britannique d'Édimbourg, la Jamaïcaine Marilyn Neufville devient la nouvelle détentrice du record mondial en s'imposant en finale du  en , record égalé deux ans plus tard, le  à Paris par l'Est-allemande Monika Zehrt.

Szewińska sous les 50 secondes 

Le , à Varsovie, la Polonaise Irena Szewińska devient la première athlète féminine à être chronométrée en moins de 50 secondes sur , en améliorant de plus d'une seconde le temps de Monika Zehrt en . Le , à Rome lors des championnats d'Europe, la Finlandaise Riitta Salin établit le premier record du monde au chronométrage électronique en s'imposant en finale du  dans le temps de . 

Le , l'Est-allemande Christina Brehmer porte le record du monde à  à Dresde, record que reprend Irena Szewińska un mois plus tard, le  à Bydgoszcz, en , avant de le porter à  lors de sa victoire en finale des Jeux olympiques, à Montréal, le .

Marita Koch depuis 1985 

À partir de 1978, l'Est-allemande Marita Koch assure sa domination mondiale sur le tour de piste. Elle améliore à six reprises le record du monde en réalisant successivement  le  à Leipzig,  le  à Potsdam, avant de descendre pour la première fois sous les 49 secondes le  en finale des championnats d'Europe, à Prague, dans le temps de . 

Le , à Potsdam, Marita Koch établit un nouveau record du monde en , abaisse celui-ci à  le  à Turin, et le porte enfin à  le  à Athènes. La série de l'Est-allemande est stoppée le , en finale des championnats du monde d'Helsinki lorsque la Tchécoslovaque Jarmila Kratochvílová, détentrice du record du monde du , améliore celui du  en , devenant la première femme à descendre sous les 48 secondes. 

Le , au cours de la Coupe du monde des nations de Canberra, en Australie, Marita Koch améliore de près de 4/10 le record du monde de Jarmila Kratochvílová en établissant le temps de . Ce temps constitue l'actuel record du monde féminin.

Progression 

27 records du monde féminins ont été homologués par l'IAAF.

Records du monde en salle

Hommes 
Le , lors des championnats NCAA en salle à College Station, l'Américain Michael Norman établit un nouveau record du monde en salle du 400 m en parcourant la distance en 44 s 52. Il améliore de 5/100 de seconde la meilleure marque mondiale de son compatriote Kerron Clement établie en 2005, déjà lors championnats universitaires américains en salle. Cependant, cette performance n'a jamais validée par World Athletics comme un record du monde.

Six records du monde en salle masculin du  ont été homologués par World Athletics.

Femmes 
Deux records du monde en salle féminins du  ont été homologué par l'IAAF.

Autres catégories d'âge 
Les records du monde juniors du  sont actuellement détenus par l'Américain Steve Lewis, auteur de  le  à Séoul lors des Jeux olympiques, et par l'Allemande Grit Breuer, créditée de  le  à Tokyo lors des championnats du monde. Les records du monde juniors en salle sont détenus par le Grenadin Kirani James en  (2011) et par l'Américaine Sanya Richards-Ross en  (2004).

Les meilleures performances mondiales cadets sont la propriété de l'Américain Obea Moore ( le  à Santiago) et de la Chinoise Jing Li ( le  à Shanghai).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 400 mètres
 Record du monde du relais 4 × 400 mètres
 Record d'Europe du 400 mètres

Bibliographie

Liens externes 
  Progression du record du monde du 400 m, IAAF Statistics Handbook, Moscow 2013, IAAF Media & Public Relations Department, 2011, iaaf.org,  et 748
  Progression du record du monde en salle du 400 m, IAAF Statistics Handbook, Sopot 2014, 2014, iaaf.org,  et 338

400
400 mètres (athlétisme)